Walford (Iowa),  een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Walford (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Walford (fictieve plaats), een fictieve wijk uit de Engelse tv-serie Eastenders.